Konstadt ist der deutsche Name folgender Orte:
 Wołczyn, Kleinstadt in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Mlýnská, Ortsteil von Kraslice, Tschechien